Алексей Полянский:
 Полянский, Алексей Владимирович (род. 1986) — украинский футболист, полузащитник.
 Полянский, Алексей Сергеевич (1858—?) — русский генерал-лейтенант.